Koya kan syfta på följande platser:

Japan 

 Kōya, Wakayama, kommun, Wakayama prefektur, 
Kōyaberget, tempelområde